James Carr, Jim Carr eller Jimmy Carr kan syfta på:

 James Carr (1942–2001), en amerikansk R&B- och soulsångare
 James Carr (1972–), brittisk komiker, se Jimmy Carr
 James Carr (brottare) (1955–2013), amerikansk brottare
 J. L. Carr (1912–1994), engelsk romanförfattare